Џими Конорс је освојио турнир. У финалу је победио Кена Роузвола резултатом 6-1, 6-1, 6-4.

Носиоци

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Извори

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Вимблдон 1974.
Вимблдон — мушкарци појединачно
Тенис 1974.